Madison Mærsk bezeichnet folgende Schiffe:

 eine Einheit der Mærsk M-Klasse (1988)
 eine Einheit der Triple-E-Klasse